Jean-Jacques Denis peut désigner :
 Jean-Jacques Denis (1953-), homme politique français ;
 Jean-Jacques Denis Mauron (1810-1885), homme politique suisse.